Shell Lake (Canada), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
 Shell Lake (Verenigde Staten), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin